Portugees-Israëlietische Synagoge, synagoge in Amsterdam
 Esnoga (Amstelveen), synagoge in Amstelveen